Red Nation steht für:

 andere Bezeichnung der Red Legion, einer verbotenen rockerähnlichen Gang in Baden-Württemberg
 englische Bezeichnung eines Clan der Nama in Namibia, siehe Rote Nation